Io non ci sto – singolo dei Rats del 1995
 «Io non ci sto» – frase centrale, dal forte risalto mediatico, del discorso in diretta televisiva di Oscar Luigi Scalfaro sul caso dei fondi riservati del SISDE